Waalse Kerk steht für:
 Wallonische Kirche (frz. Église wallone)

 Waalse Kerk (Amsterdam)
 Waalse Kerk (Maastricht)
 Waalse Kerk (Middelburg), Provinz Zeeland
 Waalse Kerk (Arnhem)
 Waalse Kerk (Vaals), Provinz Zuid-Limburg

Siehe auch:
 Wallonerkirche